БТЗ-52763 — российский низкопольный троллейбус Башкирского троллейбусного завода, на базе автобуса НефАЗ-5299, выпускался с 2006 по 2014 год. Производится в трёх модификациях БТЗ-52763P, БТЗ-52763T и БТЗ-52763A отличающихся системой управления тяговым двигателем.

Испытания и эксплуатация 
Москва, Хабаровск, Благовещенск (передняя маска, как у БТЗ-52767), Уфа, Стерлитамак, Альметьевск.

БТЗ-52763Т был построен ещё в 2006 году, и передан на испытания в Уфу на маршрут № 3 «Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури — Станция Технического Обслуживания (СТО)», после испытаний был передан в город Стерлитамак на испытания по маршруту № 12 «ВТС — Сода — КОК», после испытаний возвращён в Уфу, а в декабре 2006 года поступил в Москву, где был присвоен бортовой номер 3250 в 2009 году был модернизирован в СВАРЗ-БТЗ-52763Т с перенумерованием бортового номера 3950. На СВАРЗе был удален асинхронный тяговый привод и добавлена задняя створка третьей двери.

В 2007 году был построен БТЗ-52763Р, отличающегося от московского БТЗ-52763Т наличием Реостатно-контакторной системы управления и отсутствием дизель-генераторной установки. Это позволило установить дополнительную заднюю дверь. В сентябре 2007 года был презентован в Уфе на Площади имени Салавата Юлаева на импровизированной выставке «Сделано в Башкирии». После презентации был отправлен в Хабаровск. Также был отправлен ещё один БТЗ-52763Р в Хабаровск в 2008 году. В ноябре 2009 года было выпущено ещё два БТЗ-52763Р с новой передней маской, которые были отправлены в Благовещенск (Амурская область). Эти модернизированные БТЗ-52763Р стали прототипом для создания будущих троллейбусов модели БТЗ-52767 и БТЗ-52768.

В начале 2012 года был построен троллейбус модели БТЗ-52763А. В мае 2012 был презентован жителям города Уфа на выставке в трамвайном депо им. С. И. Зорина и на выставке «УралТранс 2012». В июле 2012 года был отправлен в Стерлитамак. С этого момента началась серийная сборка троллейбусов модели БТЗ-52763А, собрано 5 троллейбусов для Стерлитамака. В сентябре началась регулярная эксплуатация троллейбусов в Стерлитамаке по маршрутам № 5, 6 и 17. В октябре 2012 года собрана партия троллейбусов для Уфы. Отличия от партии Стерлитамака:

 Установлено электрооборудование «Канопус» (производитель Златоуст). Партия для Стерлитамака оснащалась электроникой АРС-ТЕРМ Новосибирского производства.
 Новая задняя маска троллейбуса (первые партии собраны с задней маской от НефАЗ-5299).

В 2013 году была собрана и отправлена партия троллейбусов для Альметьевска. В конце 2013 года была собрана последняя партия троллейбусов для Уфы. Отличия от троллейбусов предыдущих партий:

 Убраны «подиумы» между передней и средней дверью. Это дало размещение ещё двух дополнительных сидячих мест. Также за средней дверью на левой стороне отпущены два сидячих места «на пол».
 Кондукторское место перенесено за среднюю дверь.
 Электрооборудование было перемещено назад.

С 2014 года производство троллейбусов модели БТЗ-52763 было остановлено из-за сложного финансового положения.

Модели 
 БТЗ-52763А
 БТЗ-52763Р
 БТЗ-52763Т

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Страница БТЗ-52763 на официальном сайте Башкирского Троллейбусного Завода
 Список подвижного состава на СТТС
 Список подвижного состава на СТТС
 Список подвижного состава на СТТС

Троллейбусы БТЗ